Фотон:

 Фотон — элементарная частица, летящая со скоростью света.
 Фотон — серия специализированных космических аппаратов (спутников).
 Фотон — текстовый редактор.
 Фотон — попугай из повести Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу».
 Фотон — марка советских телевизоров.
 Foton — китайская автомобильная компания.
 Фотон — советский игровой автомат.
 Фотон — косметический прибор производства МЭЛЗ для получения загара лица. Использовался радиолюбителями для стирания микросхем ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием.
 Фотон — советский фотоаппарат (1969—1976).
 Фотон — симферопольский завод телевизоров имени 50-летия СССР.
 Фотон — советский и украинский мужской бейсбольный клуб из Симферополя, бронзовый призёр чемпионата СССР 1990 года.

См. также 
 Photon. Idiot Adventure — анимационный сериал.